Ruden er bestemt form af rude. Det kan også henvise til:

 Ruden (ø) – tysk ø i Østersøen
 Ruden (Østrig) – kommune i distriktet Völkermarkt i den østrigske delstat Kärnten